Dampierstraße [] heißen zwei Meerengen bei Neuguinea:

 die Dampierstraße (Westpapua) zwischen der Halbinsel Vogelkop und den nördlichen Raja Ampat-Inseln
 die Dampierstraße (Papua-Neuguinea) zwischen Neubritannien und Umboi